Deane steht für:

 Deane, englischer Vorname und Familienname
 Deane (Familie), cambro-normannische Familie in Irland

Deane steht für folgende geographischen Objekte:

in England:
 Basingstoke and Deane, Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Hampshire
 Taunton Deane, Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Somerset

in Australien:
 Mount Deane, Berg in South Australia

Siehe auch:
 Deane House
 Deane-Winthrop-Haus, Gebäude in Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Dean